Василий Клочков:
 Клочков, Василий Георгиевич (1911—1941) — младший политрук, Герой Советского Союза.
 Клочков, Василий Иванович (1861—1915) — книгопродавец-антиквар, библиофил.